

Codici 
 COQ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Choibalsan (Mongolia)
 coq – codice ISO 639-3 della lingua coquille

Persone
 Coq – pseudonimo di Luis García Gallo, fumettista spagnolo

Biochimica
 CoQ – coenzima Q

Matematica
 Coq (matematica), un assistente alla dimostrazione, o dimostratore interattivo